Bâra se poate referi la:
 Localități din România
 Bâra, Mureș
 Bâra, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Bâra, Prahova